Желанные мужчины () — немецкий ситком, основанный на комиксах Ральфа Кёнига и фильме «Самый желанный мужчина», основанном на тех же комиксах. Ральф Кёниг, известный автор комиксов о жизни геев и немецкий ЛГБТ-активист, отказался, однако, от всех прав на сериал и не принимал в работе над ним никакого участия, так как он посчитал этот сериал гомофобным и искажающим жизнь геев.

Сюжет 
Главными фигурами сериала являются Норберт и Аксель — два совсем непохожих друг на друга мужчины, но вместе с тем лучших друга. Друзья делят одну квартиру. Но Норберт — гей, а Аксель — гетеросексуал. Вместе со своими друзьями, коллегами и возлюбленными они попадают во множество комических ситуаций.

Основные персонажи

Список эпизодов

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Ссылки 
 Раздел по сериалу на сайте fernsehserien.de 
 Раздел по сериалу на сайте fernsehlexikon.de 

Телесериалы Германии 2003 года
Телесериалы-ситкомы Германии
Телесериалы ЛГБТ-тематики Германии
Экранизации комиксов
Телесериалы Sat.1